Курка́н — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 222 м над уровнем моря.

Улицы:
 Зелёная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 60 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района